Curi Fortunatià, historiador romà
 Fortunatià d'Aquileia, bisbe d'Aquileia